

Polska 
 Kościół Świętej Trójcy w Bielsku-Białej
 Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Borkowie
 Kościół Świętej Trójcy w Bytomiu
 Konkatedra Świętej Trójcy w Chełmży
 Kościół Świętej Trójcy w Dobrzycy
 Kościół Świętej Trójcy w Gdańsku
 Bazylika archikatedralna Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie
 Kościół Świętej Trójcy w Gnieźnie
 Kościół Świętej Trójcy w Kielcach
 Kościół Trójcy Świętej w Korfantowie
 Kościół Świętej Trójcy w Kobyłce
 Kościół Świętej Trójcy w Kościerzynie
 Kościół Świętej Trójcy w Krakowie (ul. Krakowska) (dawniej trynitarzy, obecnie bonifratrów)
 Bazylika Świętej Trójcy w Krakowie przy ul. Stolarskiej, dominikanów
 Kościół Świętej Trójcy w Radomiu
 Kościół Trójcy Świętej w Rudziczce
 Kościół Świętej Trójcy w Rzeszowie
 Kościół Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny w Strzelnie (dawny norbertanek)
 Kościół Trójcy Świętej w Toruniu (poewangelicki)
 Kościół Świętej Trójcy w Tykocinie (pomisjonarski)
 Kościół Świętej Trójcy w Warszawie (ewangelicko-augsburski)
 Kościół Świętej Trójcy w Warszawie (rzymskokatolicki, na Solcu)
 Kościół Świętej Trójcy w Wodzisławiu Śląskim (dawniej franciszkański, obecnie ewangelicko augsburski)
 Kościół Świętej Trójcy we Wrocławiu

Anglia 

  w Marylebone, Westminster, Londyn

Antarktyda 
 Cerkiew Trójcy Świętej na Wyspie Króla Jerzego

Białoruś 
 Kościół Świętej Trójcy w Czarnawczycach
 Kościół Świętej Trójcy w Hermaniszkach
 Kościół Świętej Trójcy w Łyskowie
 Kościół Świętej Trójcy w Różanie

Chiny 
 Kościół Świętej Trójcy w Szanghaju

Gruzja 
 Sobór Trójcy Świętej w Tbilisi

Kraje niemieckojęzyczne 
niem. Dreifaltigkeitkirche, Dreieinigkeitk., Trinitatisk.
 Katedra Świętej Trójcy w Dreźnie
 Kościół Świętej Trójcy w Wiedniu

Rosja 
ros. Костёл Святой Троицы (w obrządku wschodnim Троицкая церковь: cerkiew Troicka, Троицкий собор: sobór Troicki)
 Sobór Trójcy Świętej w Briańsku
 Sobór Świętej Trójcy w Sankt Petersburgu

Ukraina 
ukr. Костел Святої Трійці (w obrządku wschodnim Церква Святої Трійці, Троїцька церква, Собор Святої Трійці sobór Świętej Trójcy)
 Kościół Świętej Trójcy w Iwano-Frankowem
 Kościół Św. Trójcy w Mikulińcach

USA 
ang. Holy Trinity
 Kościół św. Trójcy w Chicago

Zobacz też 
 parafie po tym wezwaniem

Św. Trójca